Ким Клајстерс је освојила турнир. У финалу је победила Мери Пирс са 6:3, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М. Шарапова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е. Данилиду
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д. Радријантефи
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М. Гамбејл
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А. Кремер
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л. Рејмонд
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ј. Шруф
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Ф. Пенета
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Д. Сафина
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М. Е. Камерин
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Вошингтон
| RD1-score11-1=66
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С. Мирза
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Б. Стрицова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Бартоли
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Ш. Пери
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= А. Молик
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М. Шарапова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д. Радријантефи
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л. Рејмонд
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ј. Шруф
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М. Е. Камерин
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С. Мирза
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М. Бартоли
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= Ш. Пери
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=0
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М. Шарапова
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ј. Шруф
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С. Мирза
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= М. Бартоли
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М. Шарапова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= С. Мирза
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

Група 2

Група 3

Доња половина

Група 5

| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= А. Хејнс
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=66
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ј-ђ. Чо
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Пара Сантонха
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= С. Форец 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Ж. Дулко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Ј. Јанковић
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Д. Хладкова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ј. Федак
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А. Глач
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К. Среботник 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= С-в. Сје
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М. Сантанђело
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= М. Пирс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ж. Енен Арден
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ј-ђ. Чо
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Ж. Дулко
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= Ј. Јанковић
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= А. Глач
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Среботник
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= М. Пирс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01=

Група 6

Група 7

Група 8
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Н. Деши
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С. Белтрам
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К. Коукалова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= В. Кинг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А. Смашнова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= С. Клезел
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= В. Руано Паскуал
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=65
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Т. Головин
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=32
| RD1-team09={{Nowrap| А. Медина Гаригес}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Шпрем
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Т. Суен
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С. Стосур
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А. Сера Занети
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= П. Пармантје
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Н. Ли
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Л. Давенпорт
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Н. Деши
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В. Кинг
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Смашнова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Т. Головин
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=32
| RD2-team05=

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2005.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно